Spieler steht für:

 einen Teilnehmer an einem Spiel
 ein Mitglied einer Mannschaft, siehe Team
 einen Spielsüchtigen, siehe Pathologisches Spielen

Spieler ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard Spieler (≈1920–≈1964), amerikanischer Kontrabassist
 Hugo Spieler (1854–1922), deutscher Bildhauer
 Johann Jakob Spieler (1741–1793), deutscher Kirchenmaler
 Josef Spieler (1900–1987), deutscher Psychologe
 Marie Spieler (1845–1913), deutsche Malerin
 Martin Spieler (* 1964), Schweizer Journalist
 Ortwin Spieler (* 1938), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher.
 Reinhard Spieler (* 1964), deutscher Kunsthistoriker
 Sieglind Spieler (* 1934), deutsche Schriftstellerin und Lyrikerin
 Sonja Spieler (* 1978), österreichische Fußballspielerin
 Willy Spieler (1937–2016), Schweizer Publizist und Politiker (SP)

Spieler steht für:
 Spieler (1990), deutscher Film von Dominik Graf (1990)
 Spieler (2014), österreichischer Dokumentarfilm von Katharina Copony (2014)
 Spieler (Drama), Theaterstück von Torsten Buchsteiner (1999)

Der Spieler steht für:
 Der Spieler, Roman von Fjodor Dostojewski (1867)
 Der Spieler (Oper), Oper von Sergei Prokofjew (1917)

Filme:
 Der Spieler (1938), deutscher Film (1938)
 Der Spieler (1949), US-amerikanischer Film (1949)
 Polizeiruf 110: Der Spieler, deutscher Film (2002)

Die Spieler oder Die Spielerin steht für:
 Die Spieler (1963), deutscher Fernsehfilm von Walter Henn
 Die Spieler (1984), französisch-deutscher Spielfilm von Barbet Schroeder (1984)

 Die Spielerin (2005), österreichischer Fernsehfilm von Erhard Riedlsperger (2005)
 Die Spieler (Gogol), Komödie von Nikolai Gogol (1842)
 Die Spieler (Schostakowitsch), Oper von Dmitri Schostakowitsch (1942)

Siehe auch:

 Spiel (Begriffsklärung)
 Anton Spiehler
 Gambler
 The Gambler